NACA steht für:
 National Advisory Committee for Aeronautics, US-amerikanische Luftfahrt-Forschungsorganisation
 Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific, völkerrechtliche Netzwerkorganisation im Asien-Pazifik-Raum zu Fischerei und Aquakultur
 Nascent-polypeptide-associated complex alpha polypeptide, menschliches Protein, das durch das NACA-Gen kodiert wird
 N-Acetylcysteinamid, amides Derivat von Acetylcystein, Chelatbildner und Antioxidans

NA-CA steht für:
 , ISO-3166-2-Code der namibischen Region

Naca ist der Familienname folgender Personen:
 Mihai Naca (1939–2009), rumänischer Rugbytrainer

Siehe auch:
 NACA-Haube
 NACA-Öffnung
 NACA-Profile
 NACA-Score

Abkürzung